Детская железная дорога имени Кирова
 Малая Донецкая железная дорога имени В. В. Приклонского